Села:
 Рогізно — Львівська область, Самбірський район
 Рогізно — Львівська область, Стрийський район
 Рогізно — Львівська область, Яворівський район

Див. також 
 Рогізна
 Рогізне